

Patronymie 

 Francis Towne (1739-1816), peintre anglais ;
 Katharine Towne (1978), actrice américaine ;
 Robert Towne (1934), scénariste et réalisateur américain ; 
 Rosella Towne (1918-2014), actrice américaine.

Toponymie 

 Le col Towne, un col de montagne en Californie.